Nowa Wieś Lęborska est un village polonais de la voïvodie de Poméranie et du powiat de Lębork. Il est le siège de la gmina de Nowa Wieś Lęborska et comptait 2188 habitants en 2006. 

Village dans la voïvodie de Poméranie
Powiat de Lębork